— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation и расположенная в городе Тёфу.

Планировка станции

Близлежащие станции